Па́рмская оби́тель (): 
 «Пармская обитель» — роман Стендаля, написанный в 1838 году и опубликованный в 1839-м. 
 «» — опера Анри Соге (1939).
 «Пармская обитель» — кинофильм Кристиан-Жака, в главных ролях Жерар Филип и Мария Казарес (Франция-Италия, 1948).
 «» — телесериал Мауро Болоньини (Франция-Италия-Германия, 1982).
 «» — двухсерийный телефильм Чинции Торрини (Франция-Италия, 2012).